Onderstaande tabel geeft een overzicht van de regering onder Ernst von Pfuel (21 september 1848 - 1 november 1848) in Pruisen.

|-
|Minister-president
|Ernst von Pfuel
|21 september 1848
|1 november 1848
|-
|Buitenlandse Zaken
|August Hermann von Dönhoff (a.i.)
|21 september 1848
|8 november 1848
|-
|Financiën
|Gustav von Bonin
|21 september 1848
|8 november 1848
|-
|Onderwijs en Cultuur
|Adalbert von Ladenberg
|3 juli 1848
|19 december 1850
|-
|Handel
|Gustav von Bonin
|21 september 1848
|8 november 1848
|-
|Justitie
|Gustav Wilhelm Kisker
|24 september 1848
|11 november 1848
|-
|Binnenlandse Zaken
|Franz August Eichmann
|21 september 1848
|8 november 1848
|-
|Oorlog
|Ernst von Pfuel
|20 september 1848
|1 november 1848
|-
|Landbouw
|Franz August Eichmann
|21 september 1848
|8 november 1848
|}

Pruisische regering